

Toponymie
Banja est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Banja, un village situé dans la municipalité de Fojnica, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
 Banja, une localité située dans la municipalité de Ploče, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
 Banja, une localité située dans la municipalité de Vrgorac, comitat de Split-Dalmatie ;
en Éthiopie
 Banja est un des 105 woredas de la région Amhara.
en Serbie
 Banja, une région géographique située dans le sud-est de la Serbie ;
 Banja, une localité située dans la municipalité d'Aranđelovac, district de Šumadija ;
 Banja, un village situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška ;
 Banja, une localité située dans la municipalité de Priboj, district de Zlatibor ;
 Banjë/Banja, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) d'Istog/Istok, district de Pejë/Peć ;
 Bajë/Banja, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Skenderaj/Srbica, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
 Banjë/Banja, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Suharekë/Suva Reka, district de Prizren ;
 Banja/Banjë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Zubin Potok/Zubin Potok, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.

Autre
Banja est une série télévisée d'animation.